Josef Krempl ist der Name folgender Personen:

* Josef Krempl (Schriftsteller) (1862–1914), österreichischer Schriftsteller
 Josef Krempl (Politiker), deutscher Politiker (CSU)